ФК „Суду̀ва“ (, литовско произношение) е литовски футболен клуб от град Мариямполе.

В Купа на УЕФА 2002/03 Судува два пъти побеждава норвежкия СК Бран. Следващия им опонент е ФК Селтик. Мачът в Шотландия завършва с разгром с 1:8, а този в Литва със загуба с 0:2. Впоследствие Селтик достига до финала, но губи от ФК Порто.

На 16 май 2009 г. тимът печели купата на Литва за втори път побеждавайки ФК Таурас.

Срещи с български отбори 
Отборът на „Судува“ се е срещал с български отбори в официални и контролни срещи.

„Левски“ (София)

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал два пъти в официални мачове от Плейофен кръг на Лига Европа през сезон 2017 – 2018 г. Първият се играе на 17 август 2017 г. в Разград и завършва 2 – 0 за „Лудогорец“. Вторият се играе на 24 август 2017 г. в Мариямполе и завършва 0 – 0.

Предишни имена

Успехи 
Литва
 А Лига:
  Шампион (3): 2017, 2018, 2019
  Вицешампион (4): 2007, 2010, 2020, 2021
  Бронзов медал (5): 2005, 2009, 2011, 2012, 2016
 Купа на Литва:
  Носител (3): 2006, 2009, 2019
  Финалист (3): 1976, 2002, 2016, 2020
 Суперкупа на Литва:
  Носител (4): 2009, 2018, 2019, 2022
  Финалист (2): 2007, 2020

СССР
 Шампионат на Латвийска ССР:
  Бронзов медал (1): 1975

Международни
 Балтийска лига:
  Финалист (1): 2009 – 10

Сезони (2000 – …)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт

Судува Мариямполе